Die liechtensteinische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Liechtenstein, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.

Geschichte 
Erstmals am Billie Jean King Cup teilgenommen hat Liechtenstein 1996. Die größten Erfolge waren vier vierte Plätze in der Gruppe II Europa/Afrika.

Die meisten Einsätze im liechtensteinischen Billie-Jean-King-Cup-Team kann Stephanie Vogt vorweisen, die auch die erfolgreichste Spielerin sowohl im Einzel als auch mit Kathinka von Deichmann im Doppel ist.

Teamchefs (unvollständig) 
 Sibylle Marxer, bis 2010
 Daniel Kieber, 2013–2015
 Josef Banzer, 2016

Spielerinnen der Mannschaft 
(Stand: 1. August 2022)

Siehe auch 
 Liechtensteinische Davis-Cup-Mannschaft

Weblinks 
 

Liechtenstein
Billiejeankingcupmannschaft
Billiejeankingcup
Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft